Монастырок — название населённых пунктов на Украине:

 Монастырок — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Монастырок — село в Ярмолинецком районе  Хмельницкой области.

См. также 
 Монастырёк